Абдикадиров — казахская фамилия. Известные носители:

 Абдикадиров, Каким (1920—1978) — полный кавалер ордена Славы.
 Абдикадиров, Тулеубек Абдикадирович (1940—2009) — министр финансов Казахстана в 1990—1992 годах.